Sviniarka – dolina, odgałęzienie Dedošovej doliny w Wielkiej Fatrze na Słowacji
 Sviniarka – potok, dopływ Gaderskiego potoku w Wielkiej Fatrze na Słowacji
 Sviniarka – potok, dopływ Hronu na Słowacji